Филип Джонсон (; 8 июля 1906 — 25 января 2005) — основоположник и ведущий представитель «интернационального стиля» в американской архитектуре середины XX века. Лауреат первой Притцкеровской премии (1979).

Биография 

Родился в Огайо, в Кливленде в 1906 году в семье преуспевающего адвоката. Джонсон изучал историю и философию в Гарварде, но в 1928 году весь ход его жизни изменила встреча с Людвигом Мисом ван дер Роэ. По возвращении из поездки по Европе Джонсон первым познакомил американцев с теорией и архитектурной практикой Миса ван дер Роэ, Гропиуса и Ле Корбюзье — архитекторов, которых Джонсон определил как представителей «интернационального стиля».

В 1932 году стал инициатором и организатором выставки  «Современная архитектура: интернациональная выставка» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, которая обозначила интернациональный стиль. Выставка стала первым проектом Музея современного искусства, связанным с архитектурой и одной из первых музейных выставок по архитектуре в целом.

Период модернизма
Став во главе архитектурного подразделения Музея современного искусства, Джонсон способствовал пропаганде архитектурного модернизма в Америке, написал обстоятельную монографию о Мис ван дер Роэ и убедил его перебраться в США. На территории своей усадьбы в штате Коннектикут он воплотил принадлежащие Мису ван дер Роэ идеи архитектурного минимализма при проектировании «Стеклянного дома» (1949). С этого времени он начал работать как архитектор-практик, создав вместе с Мисом такой яркий образец «интернационального стиля», как небоскрёб Сигрем-билдинг в Нью-Йорке (1956).

Период постмодернизма и поздние проекты
По мере падения популярности «интернационального стиля» в 1960-е годы Джонсон адаптировался к новым веяниям. В его проектах появляются изогнутые линии и аллюзии к историческим архитектурным стилям, свойственные постмодерну. В 1968 году вместе с Джоном Бёрджи основал собственное архитектурное бюро. Совместные проекты Джонсона и Берджи многочисленны — это и Уильямс-Тауэр в Хьюстоне (1983), и здание корпорации «Сони» в Нью-Йорке (1984), и «Губная помада» на Манхеттене (1986), и One Detroit Center (1993) в Детройте, и Ворота Европы в Мадриде (1996).

См. также 
 Категория «Здания, спроектированные Филипом Джонсоном»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Филип Джонсон на сайте КиноПоиск

Архитекторы США
Лауреаты Притцкеровской премии
Архитекторы небоскрёбов
Архитекторы-модернисты
Архитекторы-постмодернисты
Архитекторы Мадрида
Архитекторы Нью-Йорка
Выпускники Школы Хакли
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Йельского университета
Награждённые Национальной медалью США в области искусств